«Hash Pipe» () — песня американской рок-группы Weezer, выпущенная в виде сингла в апреле 2001 года на лейбле Geffen Records. Это первый по счёту сингл с третьего студийного альбома группы и единственная из «летних песен 2000 года» попавшая в альбом, хотя «Dope Nose» и «Slob» были выпущены на следующей пластинке Maladroit (2002 г.).

Рок-группа Toto сделала свою кавер-версию песни в прямом эфире в 2018 году, прежде чем выпустить её в качестве цифрового сингла, в ответ на хорошо принятую версию Weezer их собственного хита «Africa».

Предыстория 
Согласно интервью с фронтменом группы Weezer Риверсом Куомо, «Hash Pipe» была написана в ту же ночь, что и песня «Dope Nose» с альбома Maladroit: по словам Куомо он принял «кучу риталина и выпил примерно три рюмки текилы» и некоторое время бродил по комнате, а затем написал обе песни.

Барабанщик Weezer Патрик Уилсон изображён на обложке CD-сингла этой песни. С конца 2001 года группа играет эту песню вживую с переработанным гитарным соло, которое больше не следует за куплетной мелодией.

В песне поётся о проститутке-трансвестите.

Композиция 
Песня написана в ля миноре в темпе 128 bpm. Первая строчка из песни «I can’t help my feelings, I go out of my mind» (), является прямой цитатой из песни «You Can’t Do That» группы The Beatles.

«Hash Pipe» оживил успех группы в чартах, достигнув своего пика на втором месте в чарте Billboard Modern Rock Tracks, а также 24-е место в чарте Mainstream Rock Tracks и 16-е место в Canadian Singles Chart.

Видеоклип 
Видеоклип на эту песню был снят режиссёром Маркосом Сиегой — это первый из многих клипов Weezer, которые Сиега будет снимать. На видео показано как группа исполняет песню, в то время как группа борцов сумо стоит на заднем плане. По ходу песни сумоисты показывают борьбу, а во время гитарного соло они играют на инструментах участников группы Weezer, а сами участники наблюдают за ними с заднего плана. Во время финального припева гитарист Брайан Белл выполняет движение, в котором он выдвигается тазом вперёд, сгибая спину назад «мостиком», а стопы ног к земле. Этот ход стал известен среди фанатов Weezer как «невозможный изгиб». Согласно мини-книге, которая сопровождает DVD-диск «Video Capture Device», Сиегу попросили не ссылаться на текст песни для видео из-за её тем о проститутке-трансвестите и ссылок на наркотики.

Список композиций 
Radio station promo
 «Hash Pipe» — 3:06

US CD retail CD/US retail 7″ single (black vinyl)
 «Hash Pipe» — 3:06
 «I Do» — 2:10

UK retail CD
 «Hash Pipe» — 2:51
 «Starlight» — 3:35
 «Hash Pipe» (Jimmy Pop remix)
 «Hash Pipe» (CD-ROM video)

UK retail 7″ single (green vinyl)
 «Hash Pipe» — 2:52
 «Teenage Victory Song» — 3:11

US promo remix 12″ single (black vinyl)
 «Hash Pipe» (Jimmy Pop remix)
 «Hash Pipe» (Chris Vrenna’s Kick Me remix)
 «Hash Pipe» (Chris Vrenna’s Under Glass remix) — 4:13

Dutch retail CD
 «Hash Pipe» — 3:06
 «I Do» — 1:53
 «Starlight» — 3:21
 «Hash Pipe» (Jimmy Pop remix) — 3:22

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни 2001 года
Композиции альтернативного рока
Композиции хард-рока
Песни Weezer
Песни, написанные Риверсом Куомо
Песни, спродюсированные Риком Окасеком
Песни США
Песни ЛГБТ-тематики
Песни о каннабисе
Песни на английском языке
Синглы 2001 года
Синглы Geffen Records